Stjernberg ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Stjernberg (* 1970), schwedischer Ringer
 Robin Stjernberg (* 1991), schwedischer Pop-Sänger

Siehe auch:
 Sternberg (Begriffsklärung)